Седамдесет седмо фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1978/79. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Ујпешт Дожа је освојио првенство, што му је овом клубу била осамнаеста титула.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1978/79.
Сезона 1978/79. у мађарском фудбалу